Fritz Hansen kan syfta på bland andra:

* Fritz Hansen (1847–1902), dansk möbelsnickare, grundare av fabriken med samma namn
 Fritz Hansen, danskt företag 
 Fritz Hansen (1855–1921), dansk officer, försäkringsdirektör och idrottsledare
 Fritz Hansen (1870–1943), tysk fackboksförfattare